Алекса́ндр Ша́хов:
 Шахов, Александр Александрович (1850—1877) — русский историк литературы.
 Шахов, Александр Васильевич (1909—1985) — контрразведчик, начальник 5-го отдела Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР, полковник.